William Sterling Cole, né le  à Painted Post (New York) et mort le  à Washington (district de Columbia), est un homme politique américain membre du Parti républicain et haut fonctionnaire international.

Représentant au Congrès de l'État de New York entre 1935 et 1957, il est le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de  à .

Biographie 

W. Sterling Cole est né à Painted Post, à New York. Il est diplômé de l'Université de Colgate en 1925 et de la Albany Law School en 1929. Cole a exercé le droit à Bath, dans l'État de New York. 

Républicain, Cole fut élu au Congrès en 1934 et siégea du  jusqu'à sa démission le 1 er . Il démissionna de ses fonctions de premier directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique et resta à ce poste jusqu'en 1961. 

Après avoir quitté l’AIEA, Cole a résidé à Arlington, en Virginie, et a exercé le droit à Washington, DC. Il est décédé à Washington le .

Liens 

Représentant des États-Unis pour l'État de New York
Personnalité du Parti républicain dans l'État de New York
Personnalité politique américaine du XXe siècle
Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique
Naissance en avril 1904
Décès en mars 1987
Naissance dans le comté de Steuben (New York)
Décès à Washington (district de Columbia)
Étudiant de l'université Colgate
Étudiant de la faculté de droit d'Albany
Décès à 82 ans